CUT es un acrónimo que puede hacer referencia a:

Central Única de Trabajadores de Brasil (1983 a la fecha)
Central Única de Trabajadores de Chile (1953-1973)
Central Unitaria de Trabajadores de Chile (1990 a la fecha)
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
Central Unitaria de Traballadores (1999 hasta la actualidad)
Central Unitaria de Trabajadores de Paraguay
Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú
Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela
 Candidatura Unitaria de Trabajadores, partido político andaluz
 Centro Universitario de Teatro, de la Universidad Nacional Autónoma de México
 Centro Universitario de Tacuarembó, centro regional de la Universidad de la República (Uruguay).
 el comando cut del Sistema Operativo Unix.